Исследования по истории и философии науки и техники (зарегистрирован в 2018 году; ; ) — украинский научный журнал по истории и философии науки.

История 
В январе 2018 года журнал получил своё название.

Продолжатель предыдущего специализированного издания, основанного Днепровским национальным университетом имени Олеся Гончара, которое выходило под названием «Вестник Днепропетровского университета. Серия: История и философия науки и техники» в 1993—2017 годах.

Описание 
Журнал печатает статьи по вопросам истории, философии, образования в различных науках, на украинском, русском и английском языках.

Основные темы публикаций:
 исторические аспекты развития культуры и культурной жизни;
 история и методология науки и техники;
 историография и источниковедение истории науки, техники, образования;
 история и методология естествознания;
 закономерности и механизмы развития науки и техники;
 развитие научно-технического потенциала страны;
 историософия и методологические основы науки;
 эволюция социальной функции науки и техники;
 периодизация истории науки и техники;
 история популяризации науки и техники;
 формирование и развитие научных и научно-технических школ;
 развитие форм организации науки, техники, образования (академий, институтов, лабораторий, научных собраний, обществ и т. п.);
 история выдающихся научных открытий;
 исторические биографии;
 история образования;
 философия науки и техники;
 философия образования;
 история философии;
 философские вопросы развития науки и техники;
 актуальные вопросы философских наук;
 вопросы истории Украины и истории культуры Украины (в том числе науки, техники и образования).

Редколлегия 
В 2020 году в состав редколлегии входили:
 Главный редактор: Елена Евгеньевна Тверитникова.
 Главный редактор (автор концепции): Варфоломей Степанович Савчук.
 Ответственный секретарь: Андрей Васильевич Сюх.

Редакция в:
 Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара Министерства образования и науки Украины, проспект Гагарина, 72, корпус 13, комната 43, 49010, Днепр, .

См. также 
 Наука и науковедение
 Вопросы истории естествознания и техники

Примечания

Ссылки 
 
 архив публикаций журнала в PDF
 Журнал на Publons
 Журнал на Index Copernicus.
 Журнал в наукометрической системе «ИСТИНА МГУ»

Научные журналы Украины
Науковедение